Ampelopsis är ett släkte av vinväxter. Ampelopsis ingår i familjen vinväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vinväxter
Ampelopsis